Il collegio elettorale di Tolmezzo fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, avente ad oggetto la revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Friuli-Venezia Giulia.

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Amaro, Ampezzo, Arta, Artegna, Bordano, Buia, Cassacco, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Nimis, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Venzone, Verzegnis, Villasantina. Ad essi vanno aggiunti, ancorché non menzionati, i comuni di Preone e di Zuglio, già ricostituitisi per scorporo da Enemonzo e da Arta, rispettivamente.

Nel 1963 al collegio furono aggregati alcuni comuni già compresi nel soppresso collegio di San Vito al Tagliamento: Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Tolmezzo